Maciej Wierzbowski Dr. inż. (1971, február 15. –) lengyel nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: műszaki egyetemi tanár.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás

Nemzetközi partbíráskodás 
A Lengyel labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1998-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol a jelen lévő FIFA Játékvezető Bizottságától kettő csoporttalálkozón, az egyik nyolcaddöntőben, valamint kiegyensúlyozott szakmai felkészültségének elismeréseként az egyik elődöntőben kapott partbírói szolgálatra feladatot. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4

Európa-bajnokság 
2004-ben Németországban rendezték az U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Játékvezető Bizottsága (JB) szakmai felkészültségét elismerve öt találkozón foglalkoztatta a működő játékvezető mellett segítő asszisztensként.
Partbírói mérkőzéseinek száma: 5

Konföderációs kupa
Franciaországban rendezték a 6., a 2003-as konföderációs kupa tornának a döntő találkozóit, ahol a FIFA JB megbízásából egy mérkőzésre kérte fel, hogy  partbíróként szolgálja a labdarúgást. Partbírói mérkőzéseinek száma: 1

Források

Külső hivatkozások 
 https://web.archive.org/web/20080612064540/http://www.origo.hu/focivb/20020513ajatekvezetok.html
 http://www.weltfussball.de/schiedsrichter_profil/maciej-wierzbowski/1/2/

Lengyel labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek